Siemons ist der Familienname folgender Personen:

 Carl-Ludwig Siemons (1889–1969), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter der CDU und des Zentrum
 Christoph Siemons (* 1969), deutscher Musikproduzent und Gitarrist
 Diane Siemons-Willems (* 1985), deutsch-belgische Schauspielerin
 Hans Siemons (1930–2006), deutscher Journalist
 Hans-Peter Siemons (* 1938), deutscher Boxmanager und -veranstalter

Siehe auch:
 Simons
 Siemon